Niemcy:
 Düsseldorf-Reisholz – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Reisholz – stacja kolejowa w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Reisholz